

Geografia

Austria

Comuni 
 Bad Schönau, già Schönau im Gebirge – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Großschönau – comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Schönau an der Triesting – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Schönau im Mühlkreis – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Kleinschönau – ex comune ora frazione del comune di Zwettl nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Kleinschönau – frazione del comune di Vitis nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Schönau – frazione del comune di Bad Schallerbach nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Schönau – frazione del comune di Naarn im Machlande nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Schönau – frazione del comune di Pöllau nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Schönau Amt – frazione del comune di Bad Traunstein nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Schönau an der Donau – frazione della città di Groß-Enzersdorf nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Schönau bei Litschau – frazione della città di Litschau nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)

Francia 
 Schönau – antico nome tedesco di Schœnau, comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania

Comuni 
 Großschönau – comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Schönau – città nel circondario del Reno-Neckar (Baden-Württemberg)
 Schönau – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Schönau – comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Schönau am Königssee – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Schönau an der Brend – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen – comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Schönau im Schwarzwald – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Alt Schönau – ex comune ora frazione del comune di Peenehagen nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Chemnitz-Schönau – ex comune ora quartiere della città di Chemnitz nel distretto di Chemnitz (Sassonia)
 Schönau – ex comune ora quartiere della città di Bad Münstereifel nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Schönau – ex comune ora quartiere della città di Dortmund nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Schönau – frazione della città di Ellwangen nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Schönau o Kloster Schönau – frazione della città di Gemünden am Main nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Schönau – ex comune ora frazione del comune di Gilserberg nel distretto di Kassel (Assia)
 Schönau – ex comune ora frazione della città di Herrieden nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Schönau – ex comune ora frazione della città di Inchenhofen nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schönau – quartiere della città di Lindau nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schönau – quartiere della città di Lipsia (Sassonia)
 Schönau – quartiere della città di Mannheim nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Schönau – ex comune ora frazione del comune di Ralbitz-Rosenthal nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Schönau – ex comune ora frazione del comune di Schernfeld nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Schönau – frazione del comune di Schleusegrund nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Schönau – ex comune ora frazione del comune di Schwarzhofen nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Schönau – ex comune ora frazione del comune di Tiefenbach nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Schönau – frazione del comune di Tuntenhausen nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Schönau – frazione del comune di Uder nel circondario dell'Eichsfeld (Turingia)
 Schönau – frazione della città di Viechtach nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Schönau – frazione del comune di Wenden nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Schönau – ex comune ora frazione del comune di Wutha-Farnroda nel circondario di Wartburg (Turingia)
 Schönau vor dem Walde – frazione del comune di Leinatal nel circondario di Gotha (Turingia)

Polonia 
 Kleinschönau – antico nome tedesco di Sieniawka, frazione del comune di Bogatynia nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)
 Schönau an der Katzbach – antico nome tedesco del comune di Świerzawa nel distretto di Złotoryja (Bassa Slesia)
 Schönau bei Landeck – antico nome tedesco di Orłowiec, ex comune tedesco ora frazione del comune di Lądek-Zdrój nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Schönau bei Mittelwalde – antico nome tedesco di Smreczyna, frazione del comune di Międzylesie nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Schönau im Landkreis Kolberg-Körlin – antico nome tedesco di Trzciana, frazione del comune di Sławoborze nel distretto di Świdwin (Pomerania Occidentale)

Repubblica Ceca

Comuni 
 Groß Schönau – antico nome tedesco di Velký Šenov, città nel distretto di Děčín (Ústí nad Labem)
 Schönau – antico nome tedesco di Krásensko, comune nel distretto di Vyškov (Moravia Meridionale)
 Schönau – antico nome tedesco di Šanov, comune nel distretto di Rakovník (Boemia Centrale)
 Schönau – antico nome tedesco di Šanov, comune nel distretto di Znojmo (Moravia Meridionale)
 Schönau – antico nome tedesco di Šanov, comune nel distretto di Zlín (Zlín)
 Schönau – antico nome tedesco di Šonov, comune nel distretto di Náchod (Hradec Králové)

Ex comuni e frazioni 
 Schönau – antico nome tedesco di Činov, frazione del comune di Stružná nel distretto di Karlovy Vary (Karlovy Vary)
 Schönau – antico nome tedesco di Pěkná, frazione del comune di Nová Pec nel distretto di Prachatice (Boemia Meridionale)
 Schönau – antico nome tedesco di Sněžná, ex comune ora frazione della città di Kraslice nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)
 Schönau – antico nome tedesco di Šonov, ex comune ora frazione del comune di Provodov-Šonov nel distretto di Náchod (Hradec Králové)

Romania 
 Schönau – antico nome tedesco di Șona, comune nel distretto di Alba (Transilvania)

Russia 
 Groß Schönau – antico nome tedesco di Peskowo, ex comune tedesco ora località nel distretto Pravdinskij (Kaliningrad)
 Klein Schönau – antico nome tedesco di Oktjabrskoje, ex comune tedesco ora località nel distretto Pravdinskij (Kaliningrad)

Slovacchia 
 Schönau – antico nome tedesco di Šuňava, comune nel distretto di Poprad (Prešov)

Persone 
 Johann Franz von Schönau (1619-1656) – religioso svizzero
 Wilhelm Karl von Dyhrn-Schönau (1749-1813) – politico e diplomatico tedesco
 Gunhild von Schönau-Wehr (1891-1981) – pittrice tedesca
 Hans Wolfsbauer-Schönau (1925-2005) – architetto e pittore austriaco
 Peter Schönau (1944) – scrittore tedesco
 Horst Schönau (1949) – bobbista tedesco
 Birgit Schönau (1966) – giornalista tedesca

Pagine correlate 
 Schönow